Влади́мир Алексе́евич Сафро́нов (род. 1 ноября 1940, Москва, СССР) — советский и российский актёр драматического театра и кино, театральный педагог и режиссёр, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2006). Профессор Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России в Москве, художественный руководитель двух курсов, основатель и руководитель Реутовского муниципального драматического театра (2001—2009).

Биография 
Владимир Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве.

В 1962 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России в Москве (курс Валентины Александровны Сперантовой) и в течение трёх лет работал в Первом московском областном драматическом театре, где, в числе прочего, сыграл Чугунова в «Волках и овцах» А. Н. Островского.

С 1965 по 1972 годы служил в труппе Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Среди ролей, сыгранных в тот период, были Михаил Зыков («Зыковы»), Николай Островский («Драматическая песня»), Волков («Обломов») и капитан Блюнчли из «Шоколадного солдатика».

В 1971 году в качестве режиссёра в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина вместе с Борисом Равенских осуществил постановку спектакля «Драматическая песня» по пьесе Б. И. Равенских и М. Л. Анчарова по роману Н. А. Островского «Как закалялась сталь», с учащимися немецкой студии Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина выпустил спектакль «Эмилия Галотти». 

С 1972 года по настоящее время является артистом Государственного академического Малого театра России в Москве, на сцене которого создал более пятидесяти различных по масштабам и жанрам ролей современного и классического репертуара.

Помимо актёрской работы Владимир Сафронов занимается педагогической деятельностью. С 1987 по 2002 годы преподавал дисциплину «Мастерство актёра» в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина, профессор. С 1985 года — художественный руководитель курса, в 1991—1997 годах — заведующий кафедрой пластического воспитания актёра. За годы работы поставил около десяти спектаклей. Кроме того, четырнадцать спектаклей вышли под его руководством. В числе его учеников: народная артистка Российской Федерации Ольга Дроздова, заслуженные артисты Российской Федерации Глеб Подгородинский и Максим Дахненко, актриса Екатерина Вуличенко и другие.

В 1994 году читал лекции по теории мастерства актёра в Университете города Ноксвилл в США и участвовал в двух симпозиумах — «Обучение актёра по системе Станиславского» и «Пластическое воспитание артиста», проводившихся Институтом мирового театра. В качестве театрального художника работал над спектаклем «Вишнёвый сад» по одноимённой пьесе А. П. Чехова в театральной компании «Кларенс Браун» (США).

С 2001 года читает курс лекций по теории и практике мастерства актёра на факультете искусств МГУ, совмещая его с должностью заместителя непременного председателя факультета.

Много и успешно работает в кино и на телевидении. В конце 1970-х — начале 1980-х годов вёл программы молодёжной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР, посвящённые Советской армии. В 1996—2004 годах вёл телепередачи «Впрок» (НТВ, 1996—2001) и «Экспертиза» (РТР, 2001—2004). Снимался в телефильмах «Гранитные острова» (1976) и «Царь Иоанн Грозный» (1998), в кино: «Осенние свадьбы», «Мещерские», «Разыскивается особо опасный преступник», «Тревожное счастье», «Андрей Колобов», «Троянский конь», «Следствие ведут знатоки» (серия «Мафия») и другие. Снимался в телерекламе.

В 2001—2009 годах был директором и художественным руководителем созданного им Реутовского муниципального драматического театра.

Творческая деятельность Сафронова успешно сочетается с общественной работой. Так, Владимир Алексеевич являлся членом художественного совета Министерства культуры СССР, Центральной ревизионной комиссии ВТО и художественного совета Малого театра.

Семья 
 Жена — Ирина Борисовна, кандидат технических наук, биофизик.
Сын — Владимир Владимирович Сафронов.
 Дочь — Юлия Владимировна Сафронова, выпускница 1995 года ВТУ имени М. С. Щепкина (курс Н. Н. Афонина), актриса Малого театра (с 1997 года), с 2012 года преподаёт дисциплину «Мастерство актёра» в ВТУ имени М. С. Щепкина и на факультете искусств МГУ имени М. В. Ломоносова.
 Внук — Егор Глебович Подгородинский (род. 1999), сын Юлии от брака с актёром Глебом Подгородинским.

Творчество

Роли в театре

Государственный академический Малый театр России (Москва) 
  — «Признание» С. Дангулова — дипломат
  — «Инженер» Е.Каплинской — Володя
  — «Признание» С. Дангулова — Василий
  — «Птицы нашей молодости» И. Друцэ — секретарь райкома
  — «Самый последний день» Б.Васильева — следователь
  — «Пучина» А.Островского — Погуляев
  — «Бешеные деньги» А.Островского — Василий
  — «Конёк-горбунок» П. Ершова — Данила
  — «Касатка» А. Толстого — Быков
  — «Гроза» А.Островского — Борис
  — «Русские люди» К. Симонова — Морозов
  — «Беседы при ясной луне» В. Шукшина — Пашка
  — «Ураган» А. Софронова — Березин
  — «Русские люди» К. Симонова — Панин
  — «Признание» С. Дангулова — Маркин
  — «Вина» Л. Кургатникова — Рыжов
  — «Возвращение на круги своя» И. Друцэ — Маковицкий
  — «Маленькая эта земля» Г. Джагарова — Любо
  — «Царь Фёдор Иоаннович» А. Толстого — Чудовский архимандрит
  — «Мамуре» Ж. Сармана — Альфонс
  — «Потерянный рай» И. Шаркади — Габор
  — «Вина» Л. Кургатникова — Антипин
  — «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана — Гайгер
  — «Беседы при ясной луне» В. Шукшина — Николай
  — «Берег» Ю. Бондарева — Самсонов
  — «Царь Федор Иоаннович» А. Толстого — Василий Шуйский
  — «Целина» по книге Л.И. Брежнева — ведущий
  — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — капитан Карбон
  — «Выбор» Ю. Бондарева — Васильев
  — «Иван» А. Кудрявцева — секретарь райкома
  — «Выбор» Ю. Бондарева — Лопатин
  — «Иван» А. Кудрявцева — Дудник
  — «Сказки Голливуда» К. Хэмптона — Яков Ломакин
  — «Доходное место» А. Островского — Досужев
  — «Князь Серебряный» А. Толстого — Борис Годунов
  — «Царь Пётр и Алексей» Ф. Горенштейна — Кикин
  — «Недоросль» Д. Фонвизина — Стародум
  — «Царь Иудейский» К. Романова — префект
  — «Царь Иудейский» К. Романова — центурион
  — «Царь Борис» А. Толстого — Фёдор Романов
  — «Царь Борис» А. Толстого — архимандрит Кирилл
  — «Царь Иоанн Грозный» А. Толстого — князь Мстиславский
  — «Не было ни грорша, да вдруг алтын» А.Островского — Разновесов
  — «Князь Серебряный» А. Толстого — Малюта Скуратов
  — «Воскресение» Л. Н. Толстого — Вольф
  — «Хроника дворцового переворота» Г. Турчиной — Воронцов
  — «Делец» О. де Бальзака — Верделен
  — «Царь Борис» А. Толстого — Василий Шуйский
  — «Царь Борис» А. Толстого — Семён Годунов
  — «Пучина» А. Островского — Неизвестный
  — «Последняя жертва» А. Островского — Салай Салтанович
  — «Мария Стюарт» Ф. Шиллера — граф Обепин
  — «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А. Островского — Татищев

Роли в кино

Признание заслуг

Государственные награды РСФСР 
 1982 — почётное звание «Заслуженный артист РСФСР».

Государственные награды Российской Федерации 
 1997 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (19 ноября 1997 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 2006 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» (13 февраля 2006 года) — за большие заслуги в области искусства.
 2020 — памятная медаль Президента Российской Федерации и благодарственное письмо министра культуры Российской Федерации — за организацию образовательного процесса во время пандемии COVID-19.

Примечания

Ссылки 
 Сафронов Владимир Алексеевич, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель двух курсов. Биография. Официальный сайт Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России в Москве // shepkinskoe.ru. Дата обращения: 20 апреля 2021.
 Сафронов Владимир Алексеевич, народный артист России. Биография, роли в Малом театре, фильмография, фотографии, публикации. Официальный сайт Государственного академического Малого театра России (Москва) // maly.ru. Дата обращения: 20 апреля 2021.
 Персона «ТАСС». Сафронов Владимир Алексеевич. Биография. Информационное агентство России «ТАСС» // tass.ru. Дата обращения: 20 апреля 2021.

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Педагоги Театрального училища им. М. Щепкина
Преподаватели вузов Москвы
Преподаватели МГУ
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Персоналии:Малый театр Москвы